Dit artikel geeft een overzicht van alle Europese personenwagens geïntroduceerd in 1976 door een belangrijke autoconstructeur. De auto's staan alfabetisch gerangschikt per merk. Hier staan enkel Europese merken, ongeacht of ze eigendom zijn van een concern of niet. Ook gaat het om constructeurs die algemeen bekend zijn met auto's die algemeen voor het publiek verkrijgbaar zijn.

Europese auto
1976